Osoby o nazwisku Arnim:
 Achim von Arnim (1881–1940) – niemiecki wojskowy (SA)
 Adolf von Arnim-Boitzenburg (1803–1868) – pruski polityk
 Bettina von Arnim (1785–1859) – niemiecka pisarka 
 Elizabeth von Arnim (1866–1941) – angielska pisarka
 Ferdinand von Arnim (1814–1866) – niemiecki architekt
 Friedrich Wilhelm von Arnim (1739–1801) – pruski polityk
 Georg Dietloff von Arnim-Boitzenburg (1679–1753) – pruski polityk
 Hans Jürgen von Arnim (1889–1962) – niemiecki generał
 Joachim Erdmann von Arnim (1741–1803) – pruski dyplomata
 Ludwig Achim von Arnim (1781–1831) – niemiecki pisarz

Inne:
 „Bernd von Arnim” – niemiecki niszczyciel 
 (8055) Arnim – planetoida